|-
| 36001 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36002 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36003 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36004 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36005 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36006 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36007 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36008 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36009 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36010 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36011 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36012 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36013 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36014 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36015 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36016 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36017 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36018 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36019 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36020 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36021 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36022 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36023 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36024 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36025 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36026 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36027 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36028 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36029 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36030 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36031 - ||  || 10 iulie 1999 || Wise || Wise
|-
| 36032 - || 1999 OC || 16 iulie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36033 Viseggi ||  || 19 iulie 1999 || Monte Viseggi || Monte Viseggi
|-
| 36034 - ||  || 24 iulie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 36035 Petrvok || 1999 PV || 6 august 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 36036 Bonucci ||  || 8 august 1999 || Saji || Saji
|-
| 36037 Linenschmidt ||  || 13 august 1999 || Nacogdoches || , C. F. Stewart
|-
| 36038 - ||  || 13 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36039 - ||  || 13 august 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 36040 - ||  || 13 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36041 - || 1999 QU || 17 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36042 - ||  || 21 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36043 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36044 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36045 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36046 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36047 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36048 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36049 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36050 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36051 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36052 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36053 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36054 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36055 - ||  || 5 septembrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 36056 - ||  || 8 septembrie 1999 || Črni Vrh || 
|-
| 36057 - ||  || 10 septembrie 1999 ||  || L. Bernasconi
|-
| 36058 - ||  || 10 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36059 - ||  || 7 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36060 Babuška ||  || 14 septembrie 1999 || Ondřejov || , 
|-
| 36061 Haldane ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 36062 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36063 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36064 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36065 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36066 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36067 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36068 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36069 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36070 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36071 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36072 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36073 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36074 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36075 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36076 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36077 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36078 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36079 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36080 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36081 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36082 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36083 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36084 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36085 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36086 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36087 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36088 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36089 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36090 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36091 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36092 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36093 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36094 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36095 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36096 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36097 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36098 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36099 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36100 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-